Буравков — фамилия. Имеет женскую форму Буравкова
 Буравков, Игорь Евгеньевич — советский генерал-полковник авиации (1989).
 Буравков, Юрий Александрович — Герой Социалистического Труда.

 Буравкова, Людмила Борисовна (род. 1953) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (2011).